«Таня» — советский художественный телефильм 1974 года, снятый режиссёром Анатолием Эфросом по одноимённой пьесе Алексея Арбузова. Премьера состоялась 14 ноября 1974 года по первой программе ЦТ.

Сюжет 
Таня — жена талантливого инженера Германа Балашова. Ради помощи мужу в его изобретательных делах она бросила учёбу в медицинском институте, растеряла друзей. Случайно она узнаёт, что муж увлёкся другой женщиной, коллегой по работе. Несмотря на любовь к мужу, она оставляет его, не объяснив причины ухода. Тане приходится пережить множество бед — у неё умирает ребёнок, сын Германа, на работе складывается не всё гладко. Но она находит в себе силы и остаётся работать врачом в тяжёлых условиях Сибири.

В ролях 
 Ольга Яковлева — Таня
 Валентин Гафт — Герман
 Николай Волков — Игнатов
 Наталья Архангельская — Шаманова
 Лия Ахеджакова — Дуся
 Леонид Броневой — Васин
 Юрий Богатырёв — Андрей Тарасович Грищенко, молодой инженер
 Маргарита Лифанова — хозяйка зимовья

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Алексей Арбузов, Анатолий Эфрос
 Режиссёр: Анатолий Эфрос
 Оператор: Г. Криницкий
 Художник: И. Тартынский
 Музыка: Альфред Шнитке

Прочие сведения 
В ГДР одноимённая экранизация вышла на 4 года раньше — в 1970 году. В главной роли снялась Рената Блюме. Существует также ещё более ранняя югославская экранизация пьесы 1969 года.

Примечания 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1974 года
Фильмы ТО «Экран»
Телефильмы-драмы СССР
Чёрно-белые телефильмы СССР
Телефильмы на русском языке
Экранизации произведений Алексея Арбузова